The World Is Not Enough est le titre de plusieurs œuvres :
 The World Is Not Enough, titre original du film Le monde ne suffit pas
 The World Is Not Enough, chanson de Don Black et David Arnold composée pour le film Le monde ne suffit pas